При́зрак (фильм):
 Призрак (фильм, 1990) — мистическая драма режиссёра Джерри Цукера.
 Призрак (фильм, 1991) — советский художественный фильм 1991 года режиссёра Никиты Орлова.
 Призрак (фильм, 1996) — американский художественный фильм ужасов 1996 года (известен также как «Дом проклятых»).
 Призрак (фильм, 2000) — фильм португальского режиссёра Жоан Педру Родригеша.
 Призрак (фильм, 2003) — фильм индийского режиссёра Рам Гопала Варма.
 Призрак (фильм, 2010) — политический триллер режиссёра Романа Полански, экранизация одноимённого романа Роберта Харриса.
 Призрак (фильм, 2015) — фильм российского режиссёра Александра Войтинского.
 Призраки (фильм) — драма 2005 года режиссёра Кристиана Петцольда.
 Призраки (фильм, 1997) — американский короткометражный фильм Стэна Уинстона с Майклом Джексоном в главной роли.